Jultomte kan syfta på:

 Jultomte – en sagofigur som kommer med julklappar i juletid, se jultomten
 Jultomten (tidning) – en svensk barntidning och jultidning som gavs ut av Sveriges allmänna folkskollärareförening 1891–1935

Se även
 Sällskapet Jultomtarna – ett välgörenhetssällskap grundat 1870